Emidio Lopardi (1877-1960) – politico, giornalista e avvocato italiano
 Ubaldo Lopardi (1913-1980) – politico italiano